Элиствере ():
 Элиствере — озеро в Эстонии;
 Элиствере — деревня в Эстонии;
 Элиствере — рыцарская мыза в Эстонии;
 Элиствере — волость первой Эстонской Республики;
 Элиствере — эстонская фамилия.